Rodolf II de Borgonya (880 - 937), rei de Borgonya Transjurana (912-937), rei de Borgonya Cisjurana amb Provença (934-937) i rei i rei d'Itàlia (922-926)
 Rodolf II d'Altdorf (? - 990), comte d'Altdorf
 Rodolf II de Stade (? - 1144), comte de Stade i marcgravi de la Marca del Nord
 Rodolf II del Palatinat (1306 - 1353), comte palatí del Rin
 Rodolf II del Sacre Imperi Romanogermànic (Viena, 1552 -Praga, 1612), Arxiduc d'Àustria, Rei d'Hongria (1572 -1608) i de Bohèmia (1575-1611) i emperador del Sacre Imperi Romanogermànic (1576-1612)